Il gigante egoista (The Selfish Giant) – racconto di Oscar Wilde del 1888
 Il gigante egoista (The Selfish Giant) – film del 2013 diretto da Clio Barnard